Windel steht für:

 Windel, ein Saugkörper zur Aufnahme von Urin und Stuhl
 ein Garnmaß, siehe Wiedel (Einheit)
 den Namen eines privaten Naturschutzgebietes in Bielefeld, siehe Rieselfelder Windel
 eine Kurzgeschichte von Yukio Mishima, siehe Windeln (Kurzgeschichte)

Windel ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Windel (1806–1886), deutscher Richter und Politiker
 Friedrich Ludwig Windel (1772–1830), deutscher Kaufmann und Politiker 
 Gustav Windel (1873–1954), deutscher Unternehmer
 Karl Adam Windel (1840–1890), deutscher reformierter Theologe
 Peter A. Windel (* 1959), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Terry Windell